Майорова, Клавдия Геннадьевна (20 марта 1964, с. Семисотка, Крымская АССР) — советская бадминтонистка, мастер спорта СССР, главный тренер сборной России по бадминтону.

Карьера 

Выпускница Горьковского государственного педагогического института имени Козьмы Минина (1985). В 1980—1991 годах — чемпионка и призёр первенств СССР и РСФСР по бадминтону.

В 1991 году по приглашению спортивного клуба «PIAST» приехала в Слупск, где выступала за клуб и вела тренерскую работу по бадминтону. Тренер польской бадминтонистки , участницы Олимпийских игр 2008 в Пекине.

С сентября 2008 года — тренер подмосковного профессионального бадминтонного клуба «Фаворит-Раменское». С 2010 года — главный тренер сборной России по бадминтону, занимавшей под неё руководством призовые места на командных чемпионатах Европы. В апреле 2019 года получила титул «Тренер года» от Европейской конфедерации бадминтона.

Примечания 

Тренеры России по бадминтону
Тренеры сборных России
Бадминтонисты России